

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 6 podstawowych
 Wojnowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Sicienko
 Wojnowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Zbójno
 Wojnowo - część wsi Bierzyn w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Boniewo
 Wojnowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Kargowa
 Wojnowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Ruciane-Nida
 Wojnowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Murowana Goślina
 Wojnowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek

Jeziora w Polsce 
 Wojnowo – jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Miłki;
 Wojnowo – jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Murowana Goślina;

Miejscowości w Bułgarii 
 Wojnowo – wieś w obwodzie Kyrdżali, w gminie Czernooczene
 Wojnowo – wieś w obwodzie Silistra, w gminie Kajnardża

Zobacz też 
 Wojnów
 Wojnowski

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)